«Believe Me» — первый сингл с альбома The Rising Tied сольного хип-хоп-проекта Майка Шиноды Fort Minor, выпущенный 15 ноября 2005 года. Вторая версия сингла вышла 22 ноября того же года. В записи песни также участвовали Эрик Бобо и Styles of Beyond.

Список композиций

Версия 1

Версия 2

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2005 года
Синглы 2005 года
Песни на английском языке
Fort Minor